Prostytutki – polski film z 1997 roku
 Prostytutki – rosyjski film z 2006 roku

Zobacz też 
 Prostytucja